Sasbach und Saßbach sind geographische Namen

von Gemeinden und einem Ort:
 Sasbach, Gemeinde im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Sasbach am Kaiserstuhl, Gemeinde im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Sasbach (Forbach), Wohnplatz der Gemeinde Forbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Saßbach (Waldkirchen), Ortsteil der Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

von Gewässern:
 Sasbach (Acher), Fluss im Ortenaukreis und im Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg, in der Rheinebene unter mehreren anderen Namen, rechter Zufluss der dort Rheinseitengraben genannten Acher bei Söllingen, Gemeinde Rheinmünster, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Sasbach (Endinger Kanal), rechter Zufluss des Endinger Kanals (zum Waldbach, zur Schutter) zwischen Langhurst, Gemeinde Schutterwald und Hohnhurst, Stadt Kehl, beide Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Saßbach (Gießbach), linker Zufluss in einen Nebenkanals des Gießbachs bei der Briegelmühle, Gemeinde Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, der in die Obere Argen mündet
 Saßbach (Mur), linker Zufluss der Mur bei Gosdorf, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Sasbach (Murg), rechter Zufluss der Nordschwarzwälder Murg (zum Oberrhein) bei Sasbach, Gemeinde Forbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg

 Sasbacher Altrhein, rechter Zufluss des Oberrheins bei Sasbach am Kaiserstuhl, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Sasbachried
 Sasbachwalden